Santa Cristina peut désigner:

 Santa Cristina, île de la lagune de Venise, en Italie ;
 Santa Cristina Gela, commune italienne de la province de Palerme dans la région Sicile en Italie ;
 Santa Cristina d'Aspromonte, commune italienne de la province de Reggio de Calabre dans la région Calabre en Italie ;
 Santa Cristina e Bissone, commune italienne de la province de Pavie dans la région Lombardie en Italie ;
 Santa Cristina la Vetere,
 Santa Cristina de Arões
 Santa Cristina (Mesão Frio)
 Santa Cristina de Figueiró 
 Santa Cristina de Padreiro
 Santa Cristina do Couto

Voir aussi